Diego Valle Carmona (1986. október 20. –) spanyol labdarúgó-játékvezető.

Magyar vonatkozás 
A 2012–13-as szezon téli felkészülési szezonjában ő vezette a Ferencváros Dinamo Kijiv elleni mérkőzését. A találkozón a zöld-fehérek 1, az ukránok 2 sárga lapot kaptak, utóbbiak javára egy tizenegyest is ítélt.

Jegyzetek

További információk 
Soccerway 
Betstudy  
Lapreferente 
Scoresland 
Soccerwiki 

1986-ban született személyek
Élő személyek
Spanyol labdarúgó-játékvezetők